Лучи́на (драночка, щепань) — тонкая длинная щепка сухого дерева, предназначенная для растопки печи или для освещения избы. 

Для получения лучин полено щепили, то есть разделяли на щепы. Для этого могли использовать специальный большой нож-косарь, обычный нож или припечный топорик. Чтобы получить больше света, одновременно жгли несколько лучин. Их закрепляли в светец — специальное металлическое приспособление, вбивавшееся нижним заострённым концом в чурбак или иную подставку. Под лучины ставили сосуд с водой. Вода отражала свет, а также предохраняла от пожара, который могли вызвать падающие угольки. В качестве исходного материала для лучины достаточно высоко ценился осмол, дающий устойчивое и яркое, хотя и коптящее, пламя за счёт содержащихся в древесине смолистых терпенов.

Использование 
Описание лучины можно встретить в письме валаамского старца по поводу намерений издать его письма.

«В то время керосина не было еще, по ночам в избе работали с лучинкой. Я наблюдал за огнём, лучинку вставлял в светец, а угольки падали в приготовленный ушат с водой».

Лучины использовались в быту крестьян вплоть до начала XX века, когда были оттеснены более современными средствами освещения — свечами, керосиновыми и масляными лампами, а позднее и электрическим освещением. Причиной тому являлась чрезмерная отдалённость некоторых малых деревень — туда не представлялось возможным тянуть электрические сети, в то время как плюсами лучин были их простота и доступность.

Также лучина используется для розжига костров.

В фольклоре 

В русском языке есть выражение «Жив курилка». По мнению авторов Словаря русской фразеологии, этот оборот является осколком традиционной игровой формулы. Эта народная игра заключалась в передаче зажжённой или тлеющей лучины из рук в руки до тех пор, пока она не гасла. Игра сопровождалась песней:

Под курилкой в этой песне подразумевается горящая лучина (от древнерусского глагола курити — «разжигать, раскладывать огонь, тлеть, едва гореть»). У древних горящий огонь ассоциировался с жизнью, а угасание огня — со смертью. Оборот «Жив курилка!» давно утратил связь с игрой. Теперь это просто одно из многих и многих устойчивых выражений, которое произносится с оттенком иронии, насмешки.

В песне «То не ветер ветку клонит» (стихи С. Стромилова, музыка А. Варламова) есть такая строфа:

Поговорки 
 Придёт кручина, как нет ни дров, ни лучины.
 Лучина с верою, чем не свеча?
 Не видал ты меня в красный день да при лучине.
 Посмотреть на него в красный день в белой рубашке да при лучинке.
 Пошли наши лучинушки плясать!
 Никого не бей лучиной: сухота нападёт.
 Лучина трещит и мечет искры, к ненастью.
 Лучина трещит, пыл с визгом по лучине, к морозу.

См. также 

 Светец

Примечания

Литература 
 
 
 

Источники огня
Русское национальное жилище